Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Niederliński – polski inżynier
 Wojciech Niederliński – polski ekonomista, harcerz